Сент Мери има више значења:
 Округ Сент Мери (Луизијана)
 Сент Мери (Мисури)
 Сент Мери (Антигва и Барбуда)